A 2015-ös férfi vízilabda-világliga 2014 novembere és 2015 júniusa között megrendezett férfi nemzetközi vízilabda-torna sorozat. A selejtező kör után nyolc válogatott vívja meg a végső küzdelmeket a kupáért a Szuper döntőben, amelyet Bergamóban, azaz Olaszországban rendeztek meg 2015. június 23–28. között. A döntőben a szerb férfi vízilabda-válogatott 9–6 arányban győzött a horvát férfi vízilabda-válogatott csapata felett, így ők nyerték meg a tornát 2015-ben, ami címvédést is jelent egyben. Ezzel Szerbia hetedik alkalommal hódította el ezt a címet. A győztes csapat indulási jogot szerzett a 2016-os olimpiára.

Ez a versenysorozat eltér a más világeseményeken alkalmazott szabályoktól abban, hogy nincs döntetlen eredmény. Ha a mérkőzés a rendes játékidő letelte után is egyenlő állást mutat, ez esetben a győztest büntetődobásokkal kell eldönteni. A csoportban lejátszott találkozókon az alábbi pontszámokat lehet kapni:
 Mérkőzés megnyerése normál játékidőn belül: 3 pont
 Mérkőzés megnyerése büntetődobásokkal: 2 pont
 Mérkőzés elvesztése büntetődobásokkal: 1 pont
 Mérkőzés elvesztése normál játékidőn belül: 0 pont

Selejtező kör

Európa 
Az európai selejtezőket két négyes és egy ötös csoportban rendezték meg. Minden csoport győztese kvalifikálta magát a Szuper döntőbe.

A csoport

B csoport

C csoport

Interkontinentális 
Az Interkontinentális tornára  Amerika, Ázsia és Óceánia nevezett csapatokat, melyeket két négyes csoportba sorsoltak. Azt, hogy ki vehet részt a Szuper döntőben, egy kis mini tornán döntötték el, az első négy csapat juthatott tovább. A mérkőzéseket 2015. március 30. és április 4. között rendezték meg Newport Beachben, Amerikában.

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Elődöntők

Rájátszás a 3. helyért

Döntő

5-8. helyért

5-8. helyért

Rájátszás a 7. helyért

Rájátszás az 5. helyért

Szuper döntő

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény 

2015 a vízilabdában
Vízilabda-világliga